Сезон 1958 — дебютный сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.
В 1958 году клубу официально был присвоен статус команды мастеров. На должность старшего тренера был приглашен Юрий Ходотов, а Гилёва перевили в помощники. «Горняки» стартовали в дивизионе класса «Б» 17 апреля с домашней игры против челябинского «Локомотива». Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу челябинцев. В следующей игре в противостоянии с ФК «Девон» из города Уфа, карагандинцами был забит первый гол и заработан первый балл в турнирной таблице за ничью 1:1. Первый гол «Шахтёра» записал на свой счёт Николай Кожевников. В ещё одном следующем матче команда впервые выиграла. Победа была одержана над магнитогорским «Металлургом». Все три матча были проведены в Караганде. В первой гостевой игре, проводимой в городе Березники, со счётом 6:2 была повержена местная команда «Химик». В этой встрече 4 гола забил Вениамин Чуваков, став первым игроком «Шахтёра» забившим более трёх мячей в одной игре. 22 июня карагандинцы стартовали в кубке СССР с матча с «Трудовыми резервами» города Ташкент и стартовали с победы 2:0. Помимо внутренних соревновании, «Шахтёр» в первом же сезоне провел первую международную встречу, которая прошла в Караганде с китайской командой из города Чанчунь. Матч закончился со счётом 1:1. Гол за карагандинцев забил Чуваков. По итогам дебютного года, карагандинцы расположились на 13-м месте в лиге.
Домашние матчи ФК «Шахтёр» должен был проводить на стадионе «Динамо», на месте которого был построен новый центральный стадион «Шахтёр». Но строительство шло с опозданием и первые матчи в Караганде команда проводила на старом стадионе «Шахтёр», который находился в районе «Старый город».

Предсезонные и товарищеские матчи

Чемпионат СССР 1958 (класс «Б»)

5 зона

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1958

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1958 на сайте footballfacts.ru

1958
Сезоны футбольных клубов 1958